Евгений Викторович Тюлин (март 1945, Владимир — 15 мая 2006 или 2007, там же) — советский и российский шахматист, мастер спорта СССР (1974).

Биография 
Шестикратный чемпион Владимирской области.

Участник чемпионатов РСФСР и ВС СССР.

Участник командного чемпионата России 1994 г.

Успешно выступал в соревнованиях по переписке.

Участник 20-го чемпионата СССР (1994—1998 гг.), первых лиг 18-го (1988—1991 гг.) и 19-го (1991—1994 гг.) чемпионатов СССР.

Участник 8-го, 9-го, 10-го и 12-го чемпионатов РСФСР.

В составе сборной РСФСР победитель 10-го командного чемпионата СССР (1991—1994 гг.).

В составе сборной СССР участник отборочных соревнований 4-го командного чемпионата Европы.

В составе сборной России участник 4-го командного чемпионата Европы (1994—1998 гг.).

Делегат учредительной конференции Российской ассоциации заочных шахмат (1993 г.).

Вел тренерскую работу. Был первым директором СШШ № 2 во Владимире. Преподавал в школе гроссмейстера А. Н. Панченко.

Во Владимире проводятся турниры по быстрым шахматам памяти Тюлина. Организатором выступает его ученик А. Шаряфетдинов.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Е. В. Тюлина в базе Chessgames
 Личная карточка Е. В. Тюлина на сайте 365Chess
 Личная карточка Е. В. Тюлина на сайте ИКЧФ

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Шахматисты XX века